Andy Roddick era o atual campeão, mas se aposentou em setembro de 2012. John Isner conquistou o título, derrotando Kevin Anderson na final por 6–7(3–7), 7–6(7–2), 7–6(7–2).

Cabeças de chave
Os quatro primeiros cabeças de chave avançam diretamente a segunda rodada

 'John Isner (Campeão)
 Kevin Anderson (Final)
 Ivan Dodig (Quartas de final)
 Igor Sijsling (Segunda rodada)

<ol start="5">
  Lu Yen-hsun ''(Segunda rodada)
  Mardy Fish ''(Primeira rodada)
  Lleyton Hewitt ''(Semifinais)
  Evgeny Donskoy (Segunda rodada)
</ol>

Chave

Finais

Qualificatório
Cabeças de chave

  Matthew Ebden (Qualificado)
  Tim Smyczek (Qualificado)
  Somdev Devvarman (Segunda rodada)
  Jimmy Wang ''(Primeira rodada, desistiu)

<ol start="5">
<li> Mischa Zverev (Qualificado)
<li> Yuichi Sugita (Segunda rodada)
<li> Donald Young (Qualificador)
<li> Robby Ginepri ''(Qualificador)
</ol>

Qualificados

  Matthew Ebden
 ''' Tim Smyczek

<li>  Mischa Zverev
<li>  Kevin King

Chave qualificatória

Primeiro qualificador

Segundo qualificador

Terceiro qualificador

Quarto qualificador

Ligações externas
 Chave de simples
 Chave qualificatória

S